Этьенн Панис:
 Панис, Этьенн Жан (Étienne-Jean Panis; 1757—1832) — французский адвокат и революционер, член Конвента.
 Панис, Этьенн Франсуа (Étienne François Panis; 1791—1852) — французский политик, сын Этьенна Жана Паниса.